Falco y Falcó hacen referencia a varios artículos:

Zoología 
 Falco, género de aves de presa cuyas especies son comúnmente conocidas como halcones, cernícalos o alcotanes.
 Falco ardosiaceus, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae nativa de África.
 Falco berigora, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que vive en Nueva Guinea y Australia.
 Falco chicquera o halcón de cuello rojo, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae residente, muy extendida en la India y las regiones adyacentes, así como en el África subsahariana.
 Falco cuvierii, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que se encuentra en el continente africano.
 Falco deiroleucus, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae propia del sur al norte de Sudamérica.
 Falco dickinsoni, especie de ave falconiforme de la familia Falconidaees propia del sur y del este de África.
 Falco newtoni, pequeña ave de presa del género Falco, presente en Madagascar y en Aldabra.
 Falco pelegrinoides o halcón de Berbería, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae.
 Falco rupicoloides, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae propia de África austral y oriental.
 Falco zoniventris, especie de ave falconiforme de la familia Falconidae, el más septentrional de los halcones.
 Falco zoniventris, especie endémica de la isla Madagascar.

Personas 
 Falco (músico) (1957–1998), músico austríaco.
 Edie Falco (1963-), actriz estadounidense.
 Federico Falco (1977-), escritor argentino nacido en General Cabrera, Córdoba.
 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), noble y embajador de España en el Reino Unido durante la dictadura del general Franco.
 Jaime Juan Falcó (1522-1594), humanista, matemático y poeta latino español del Renacimiento.
 Líber Falco (1906-1955), poeta uruguayo.
 Quinto Pompeyo Falcón, político romano del siglo II.

Ficción 
 Falco Lombardi, personaje de los videojuegos de la saga Star Fox de Nintendo.